Johan Thomasson kan syfta på:

* Johan Thomasson (1887–1968), svensk teolog 
 Johan Thomasson (1892–1955), grönländsk politiker